Shore je příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 David Shore (* 1959) – kanadský režisér a scenárista
 Eddie Shore (1902–1985) – kanadský lední hokejista
 Howard Shore (* 1946) – kanadský hudební skladatel
 Stephen Shore (* 1947) – americký fotograf